Evokation (von lateinisch evocare ‚herausrufen‘) steht für:
 bildungssprachlich, die [suggestive] Erweckung von Vorstellungen oder Erlebnissen (zum Beispiel durch ein Kunstwerk, seine Formen und Inhalte)
 im antiken Rom das Herbeirufen einer Gottheit, siehe Evocatio
 eine Praxis der Magie, siehe Beschwörung

Siehe auch:
 Evocatus
 Evokationsrecht